All I Really Want for Christmas é o terceiro disco de Natal e o décimo quarto álbum de estúdio do cantor Steven Curtis Chapman, lançado a 27 de Setembro de 2005.

O disco atingiu o nº 90 da Billboard 200 e o nº 7 do Top Christian Albums.

Faixas 
 "Luke 2:7-14 as told by Shaoey" – 1:31
 "Angels from the Realms of Glory" – 4:42
 "I Heard the Bells on Christmas Day" – 4:09
 "All I Really Want" – 4:53
 "The Miracle of Christmas" – 4:03
 "Go Tell It on the Mountain" – 3:33
 "Christmas Is All in the Heart" – 5:01
 "Silver Bells" – 3:41
 "Winter Wonderland" – 2:51
 "God Rest Ye Merry Gentlemen" – 3:59
 "It Came Upon the Midnight Clear" – 4:20
 "Oh Little Town of Bethlehem" – 4:57
 "The Night Before Christmas" – 4:14
 "Shaoey and Her Dad Wish You a Merry Christmas" – 0:30

Álbuns de 2005
Álbuns de Steven Curtis Chapman
Álbuns em língua inglesa